Fire skibe i den danske Marine har haft navnet Danmark. Navnet henviser til landet.

 Linjeskibet Danmark: Søsat 1757 og udgået 1792. Omtales også som Dannemark.
 Linjeskibet Danmark: Søsat 1794 og taget af englænderne efter Københavns belejring i 1807.
 Linjeskibet Danmark: Søsat 1817 og udgået 1856.
 Panserskibet Danmark: Søsat 1864 og udgået som panserskib i 1893.

Civile skibe:
 Ekspeditionsskibet Danmark: Bark, bygget i Sunderland af James Briggs & Co. i 1855 som Sir Colin Campbell til G. Paul i Peterhead. Senere solgt til norske ejere som Magdalena og forsynet med dampmaskineri. Købt i 1906 til Danmark-ekspeditionen til Nordøstgrønland. Solgt til Grønlands Minedrifts A/S i 1910 og forlist ved Höganäs i 1917.  
 S/S Danmark: Amerika damper tilhørende Dampskibsselskabet Thingvalla
 Jernbanefærgen Danmark: Søsat 1921, ophugget i 1968.
 Skoleskibet Danmark: Søsat 1933 og stadig aktivt som skoleskib.
 Jernbanefærgen Danmark: Søsat 1967, ophugget i 2000.

Noter 

Indeks over skibsnavne